Дмитрий Дашков:
 Дашков, Дмитрий Васильевич (1784—1839) — государственный и литературный деятель.
 Дашков, Дмитрий Дмитриевич (1833—1901) — земский деятель.